Кривцо́вы () — дворянский род.

Иван Кривцов был одним из зодчих, строивших храм Успения в Москве (1471). Родион Кривцов был осадным головой в Новосили (1583), Савва Кривцов — головой в Новосили (1616) и Мценске (1629). Ближайшим родоначальником дворян Кривцовых был болховский городовой дворянин (1629) Осип Григорьевич Кривцов, которого смешивают с посадским человеком гор. Волхова Осипом Кривцовым, подписавшим в 1648 уложение царя Алексея Михайловича. Его сыновья и внуки были дворянами московскими, стольниками и стряпчими.

Николай Иванович Кривцов (умер в 1843) был губернатором в Туле, Воронеже и Нижнем Новгороде; его брат Сергей (умер в 1864) — декабрист 7-й категории.

Род Кривцовых был внесён в VI часть родословной книги Орловской и Тверской губерний. Род Кривцовых роднится с родом Белосельских-Белозерских.

О Кривцовых 
Одним из наиболее ярких представителей рода является Николай Иванович Кривцов (1791—1843) — офицер русской армии, участник Отечественной войны 1812 года, представитель древнего дворянского рода, приятель Александра Сергеевича Пушкина.

Александр Кривцов, отставной генерал-лейтенант, г. Панцерж, жалован 02.01.1839 дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского.

Исследование историка Михаила Осиповича Гершензона 
Братьям Николаю, Сергею и Павлу посвящено исследование историка М. О. Гершензона «Братья Кривцовы».
Таков замысел этой книги — рассказать судьбы одной семьи так, чтобы сквозь них стало видимо движение общественно-психологических сил. Я выбрал для такого изображения эпизод из истории того времени и того круга, где совершался коренной перелом в истории русского общества…

Известные представители 

 Кривцов Сава - осадный голова, воевода в Новосиле (1616).
Кривцов Фёдор Фёдорович - воевода в Устьянских волостях (1619).
Кривцовы: Семён и Фёдор Фёдоровичи, Осип Григорьевич, Игнатий Прокофьевич - Болховские городовые дворяне (1627-1629).
 Кривцов Савелий Лобанович - мценский городовой дворянин (1627-1629) (ум.1634).
Кривцов Фёдор - воевода в Василе (1629-1630).
Кривцов Фёдор - воевода в Тетюшках (1636).
Кривцов Фёдор Фёдорович - воевода в Мценске (1649).
Кривцов Фома Осипович - воевода в Воронеже (1664).
Кривцов Кирилл - воевода в Острогожске (1671).
 Кривцовы: Кузьма Фёдорович, Евдоким Трофимович, Василий Никитич - стряпчие (1692).
 Кривцовы: Фадей Осипович, Истома Денисьев, Кузьма Никитин, Евтифей и Трофим Фёдоровичи - московские дворяне (1679-1692).
 Кривцовы: Марк Никитин, Пётр, Михаил и Иван Фомины, Григорий Кириллович - стольники (1692).

Примечания

Литература 
 
Кривцова Наталья Валерьевна

Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Могила